Mangold kan avse:

Botanik
 Mangold – sortgrupp av växten beta (Beta vulgaris)

Efternamn
Mangold är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Amand Mangold (1813–1889), tysk komponist
 Erni Mangold (född 1927), österrikisk skådespelare
 Ernst Mangold (1879–1961), tysk fysiolog och näringsforskare
 James Mangold (född 1963), amerikansk regissör
 Maud Mangold (född 1954), svensk författare

Företag 
 Mangold fondkommission, svenskt börsnoterat företag

Rättsfall
Mangold mot Helm (C-144/04) var ett rättsfall inför EU-domstolen.

Se även 

 Mangoldt
 Mangolt

Tyska efternamn